Een onderdistrict in Jogjakarta (Jogjakarta, Java, Indonesië); zie Ngampilan (onderdistrict)
 Een kelurahan in dat onderdistrict; zie Ngampilan (kelurahan)
 Ngampilan (plaats), een bestuurslaag in Indonesië